Emil Pálsson – calciatore islandese
 Gestur Pálsson – scrittore islandese
 Haukur Pálsson – cestista islandese
 Þorsteinn Pálsson – politico islandese
 Victor Pálsson – calciatore islandese